Le mot martyre désigne  les conditions de la mort d’une personne pour une cause déterminée.

Martyre peut également correspondre à :

Toponymie 

 La Martyre est une commune française du Finistère

Divers 
 Martyre est un film de Charles Burguet de 1926

Notes